Kurzawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Kurzawa (* 1976), deutscher Boxer
 Layvin Kurzawa (* 1992), französischer Fußballspieler
 Lothar Kurzawa (* 1952), deutscher Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rafał Kurzawa (* 1993), polnischer Fußballspieler